Mésotarse peut faire référence à :
 Mésotarse des Ornithodira (sauropsidés)
 Mésotarse dans la patte de l'insecte